Грюмьо — фамилия. Известные носители:
 Грюмьо, Артюр (1921—1986) — бельгийский скрипач и музыкальный педагог.
 Грюмьо, Эмиль (1861—1932) — французский стрелок из лука, чемпион летних Олимпийских игр 1900.